Altamont (Dacota do Sul)
 Altamont (Illinois)
 Altamont (Kansas)
 Altamont (Missouri)
 Altamont (Nova Iorque)
 Altamont (Oregon)
 Altamont (Pensilvânia)
 Altamont (Tennessee)
 Altamont (Utah)
 Altamonte Springs

Desambiguação
Desambiguações de topônimos